Касич:
 Касич, Джон (англ. John Richard Kasich; род. 1952) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. 69-й и ныне действующий губернатор штата Огайо.
 Касич, Юрий Петрович — до 2.10.2015 — глава «Укрэнерго».